Короткопериодические кометы:
 96P/Макхольца (Макхольца 1)
 141P/Макхольца (Макхольца 2)
 долгопериодические кометы:
 C/1978 R3 (Макхольца)
 C/1985 K1 (Макхольца)
 C/1988 P1 (Макхольца)
 C/1992 N1 (Макхольца)
 C/1994 T1 (Макхольца)
 C/2004 Q2 (Макхольца)
 C/2010 F4 (Макхольца)

См. также 
 C/1992 F1 (Танаки — Макхольца)
 C/1994 N1 (Накамуры — Нисимуры — Макхольца)

Кометы